Кочура:
 Кочура — река в России
 Кочура — бывший посёлок в Кемеровской области, в настоящее время микрорайон Таштагола

Фамилия 
 Кочура, Александр Григорьевич (род. 1986) — украинский футболист и тренер

См. также